Камерун принимал участие в 15 летних Олимпийских играх. Дебютировал на Играх в Токио в 1964 году и с тех пор не пропустили ни одной летней Олимпиады. В 1976 году спортсмены Камеруна покинули Олимпийские игры в Монреале после 3 дней соревнований, в знак поддержки африканского бойкота в ответ на участие в Играх команды Новой Зеландии. Камерун также принял участие в одной зимней Олимпиаде. Произошло это в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, где страну представлял единственный спортсмен — лыжник Айзек Мениоли.

За время выступления на Олимпийских играх спортсмены Камеруна завоевали 6 олимпийских медалей: 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых.

Национальный Олимпийский комитет Камеруна был создан в 1963 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медалисты

Медали по видам спорта

См. также 
Список знаменосцев Камеруна на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com
 Камерун  на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный Олимпийский комитет Камеруна